Онс () — остров в Атлантическом океане, у северо-западного побережья Пиренейского полуострова, к западу от города Понтеведра. Закрывает с запада , в которую впадает река Лерес. Принадлежит муниципалитету Буэу комарки Моррасо провинции Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия в Испании.

Остров расположен к югу от мыса  и муниципалитета О-Грове, к юго-западу от  и Санхенхо, к северо-западу от мысов  и  и муниципалитетов Буэу и Кангас. 

Вместе с островами Сальвора и Сиес входит в национальный парк , созданный в 2002 году.

На острове находится маяк.

Этимология 
Плиний Старший упоминает остров под названием Ауний (). Название острова на средневековой латыни — Aunes, от него произошло современное название Ons.

История 
В 899 году король Астурии Альфонсо III Великий подарил остров епископу Сантьяго-де-Компостелы.

Примечания 

Острова Атлантического океана
Острова Испании
География Галисии